Синакантан:

 Синакантан — небольшой город на юго-востоке Мексики в штате Чьяпас.
 Синакантан — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.